Насиме́нту (; часто используется с предлогом do (ду); в бразильском варианте произносится Насименту, в европейском португальском — Нашсименту; в русскоязычных источниках также встречается написание Насименто) — португальская и каталанская фамилия.
 Алвес до Насименто, Алесандро (1974—2012) — бразильский футболист, нападающий.
 Алькантара ду Насименто, Рафаэль (также известный как Рафинья; род. 1993) — испанский и бразильский футболист, полузащитник.
 Арантис ду Насименту, Эдсон, более известный как Пеле (1940—2022) — бразильский футболист.
 Ассис ду Насименту, Уго Энрике (более известный как просто Уго Энрике; род. 1980) — бразильский футболист, атакующий полузащитник.
 Барбоза Насименту, Моасир (1921—2000) — бразильский футболист, вратарь.
 Безерра до Насименто, Патрик (род. 1992) — бразильский футболист, полузащитник.
 Виейра ду Насименто, Бруно (род. 1985) — бразильский футболист, защитник.
 Гомес до Насименту, Карлос Мануэль (род. 1993) — андоррский футболист, нападающий.
 Гонзага ду Насименту, Луис (более известный как Луис Гонзага; 1912—1989) — бразильский певец, музыкант и поэт.
 Гомеш Насименто, Дореилтон (более известный как просто Дореилтон или Дори; род. 1990) — бразильский футболист, нападающий.
 де Жезус Насименто, Жемерсон (более известный как просто Жемерсон; род. 1992) — бразильский футболист, защитник.
 да Круз Оливейра Насименто, Рейналдо (также известный как просто Рейналдо; род. 1979) — бразильский футболист, нападающий.
 Лейте Насименто, Матеус (более известный как Матеус; род. 1983) — бразильский футболист, нападающий.
 до Насименто Силва, Вагно Селио (род. 1968) — бразильский футболист, защитник.
 Насименту, Дебора (род. 1985) — бразильская актриса и модель.
 Насименто, Денилсон Мартинс (более известный как просто Денилсон; род. 1976) — бразильский футболист, нападающий
 Насименту, Джефферсон (род. 1988) — бразильский футболист, защитник.
 Насименто Жуниор, Луис Карлос (более известный как Луизан; род. 1987) — бразильский футболист, защитник.
 Насименто Оливейра Барони, Кристиан Марк Жунио (род. 1983) — бразильский футболист, полузащитник.
 Насименту, Иомар ду (более известный как Мазиньо; род. 1966) — бразильский футболист и тренер.
 ду Насименту Родригес, Лоренси (более известный как просто Лоренси; род. 1996) — бразильский футболист, нападающий.
 ду Насименту Мота Пегаду, Ренан (более известный как Ренан Баран; род. 1987) — бразильский боец смешанных единоборств.
 до Насименто, Родриго Антонио (более известный как Родриго Антонио; род. 1987) — бразильский футболист, полузащитник.
 Насименту, Фабиула (род. 1978) — бразильская актриса.
 Шолби Насименту, Эдсон (более известный как Эдиньо; род. 1970) — бразильский футболист, вратарь, сын Пеле.
 Насименто, Леандро Энрике до (более известный как Леандриньо; род. 1998) — бразильский футболист, нападающий.
 Насименту Боржес, Венделл (род. 1993) — бразильский футболист, крайний защитник.
 Насименто де Араужо, Леонардо (род. 1969) — бразильский футболист и тренер.
 Насименту душ Сантуш, Алдаир (более известный как просто Алдаир; род. 1965) — бразильский футболист, защитник.
 Насименто да Коста, Эдуардо (род. 1982) — бразильский футболист, полузащитник.
 Насименто Косме, Фернандо (более известный как Фернандиньо; род. 1983) — бразильский мини-футболист.
 Насименту Силва, Карлос Жилберту (более известный как Жил; род. 1987) — бразильский футболист, защитник.
 Нунес до Насименто, Роберт Кенеди (более известный как Кенеди; род. 1996) — бразильский футболист, полузащитник.
 Насименто де Лима, Эрик (род. 1994) — бразильский футболист, нападающий.
 Оливейра до Насименто, Вильямс (также известный как Вассура; род. 1985) — бразильский мини-футболист.
 Ольдоне да Насименто, Педро Энрике (более известный как Педро Ольдони; род. 1985) — бразильско-итальянский футболист, нападающий.
 Падилья Насименто, Адриано (род. 1980) — бразильский футболист, нападающий.
 Перейра ду Насименто, Веллингтон (более известный как Веллингтон Паулиста; род. 1984) — бразильский футболист, нападающий.
 Рамос до Насименто, Андрей (более известный как просто Андрей; род. 1998) — бразильский футболист, полузащитник.
 Рамос ду Насименту, Жуан (более известный как Дондиньо; 1917—1996) — бразильский футболист, нападающий, отец Пеле.
 да Силва Афранио Нассименто, Луис (более известный как Афранио; род. 1971) — бразильский мини-футболист.
 дос Сантос Насименто, Маурисио (более известный как просто Маурисио; род. 1988) — бразильский футболист, защитник.
 Сантос до Насименто, Рамирес (более известный как просто Рамирес; род. 1987) — бразильский футболист, полузащитник.
 Силва Насименто Нето, Эдуардо да (род. 1988) — бразильский футболист, защитник.
 Силвестре ду Насименто, Пауло Сержио (более известный как просто Пауло Сержио; род. 1969) — бразильский футболист, нападающий.
 Собис ду Насименто, Рафаэл Аугусто ׂ(также известный как Фернандао; род. 1985) — бразильский футболист, нападающий.
 Фонсека ду Насименто, Пауло Сезар (более известный как просто Тинга; род. 1978) — бразильский футболист, полузащитник.
 Милтон Насименту (род. 1942) — бразильский эстрадный композитор и певец, один из ведущих представителей бразильской популярной музыки.
 Эвора Насименту, Делмиро (род. 1988) — кабо-вердианский футболист.

См. также 
 ду Нашсименту — европейско-африканский вариант
 Насимьенто